Julius Gustaaf Arnout Koenders, Surinaams onderwijzer en schrijver
Bert Koenders, Nederlands politicus
Milano Koenders, Nederlands voetballer

Zie ook 
 Coenders (doorverwijspagina)